Есеник:

 Есеник — курортный город в Чехии на севере Оломоуцкого края, центр одноимённого района.
 Есеник — один из 5 районов Оломоуцкого края Чехии.

См. также 
 Высокий Есеник — горный хребет в Чехии.